Chillarón de Cuenca kan syfta på:

Spanien 

 Chillarón de Cuenca (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Chillarón de Cuenca (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar